Nadir – in astronomia, punto agli antipodi dello zenit, che rappresenta il sud assoluto rispetto all'osservatore
Nadir – nome proprio di persona italiano maschile
 Nadir Shah – sovrano persiano
 Banū Naḍīr – tribù ebraica (o ebraizzata) che viveva nella parte meridionale della città-oasi di Yathrib (poi Medina) nel corso del VII secolo d.C.
 Nadir – processo meditativo-trascendentale delle culture animistiche e teosofiche
 Nadir – in medicina, termine utilizzato per indicare i livelli minimi di conta delle cellule del sangue (leucociti, eritrociti e piastrine) per un dato paziente in un determinato periodo di tempo
 Nadir Music Studios – studi di registrazioni di Genova adir